Numele de Francisc I se poate referi la:

Francisc I al Franței
Francisc I al Imperiului Romano-German
Francisc I al Austriei